Il doppio del Fortis Championships Luxembourg 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Iveta Benešová e Janette Husárová erano le detentrici del titolo, ma solo Benesova ha partecipato in coppia con Peng Shuai, ma ha perso nei quarti di finale contro Mervana Jugić-Salkić e Aurélie Védy.

Sorana Cîrstea e Marina Eraković hanno battuto in finale 2–6, 6–3, 10–8 Vera Duševina e Marija Korytceva.

Teste di serie

  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (semifinali)
  Iveta Benešová /  Peng Shuai (quarti di finale)

  Vera Duševina /  Marija Korytceva (finale)
  Sorana Cîrstea /  Marina Eraković (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2008